Pieter Kikkert (agent-generaal), Nederlands bestuurder in Suriname die leefde van 1892 tot 1942 
Pieter Kikkert (burgemeester) (1897-1967), burgemeester van Koedijk (1926-1932), Beemster (1932-1939) en Purmerend (1939-1944)